Koziczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Koziczyn, village de la voïvodie de Lubusz
 Koziczyn, village de la voïvodie de Mazovie